Арістид Бріан (фр. Aristide Briand, 28 березня 1862 — 7 березня 1932) — французький політик.
 Джиммі Бріан (фр. Jimmy Briand, нар. 2 серпня 1985, Вітрі-сюр-Сен) — французький футболіст.
 Арно Бріан (фр. Arnaud Briand; народився 29 квітня 1970 у м. Сідней, Нова Шотландія, Канада) — французький хокеїст.
 Бріан Бретонський (фр. Brien de Bretagne) - бретонський дворянин.
 Бріан Боройме або за сучасною ірландською вимовою Бору — він же: Бріан Борума мак Кеннетіг (давньоірл. — Brian Bóruma mac Cennétig; ; близько 941 — 1014) — верховний король Ірландії протягом 1001—1014 років.
 Бріан Ва Нейлл – (ірл. - Brian Ua Neill) – він же: Бріан О’Ніл, Брян О’Ніль, Брян О’Нель, Брайян О’Ніл – верховний король Ірландії. 
 Бріан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
Бріан Кокар (фр. Bryan Coquard, 25 квітня 1992) — французький велогонщик, олімпійський медаліст. 
 Мартіньє-Бріан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. 
 Бріан Жубер (також: Бріа́н (нормативне прочитання імені — Бріа́н, однак сам спортсмен не раз наголошував, щоб його називали на американський манер — Брая́н), , *20 вересня 1984, Пуатьє) — французький фігурист, що виступає в одиночному чоловічому катанні; чемпіон світу 2007 року.